Hacker - indivíduos com profundos conhecimentos sobre programação e informática, capazes de encontrar brechas em sistemas de computadores;
Hacker (hobbysta) - classificação atribuída para hackers domésticos que infiltram-se em sistemas de computadores por como uma forma de passatempo/hobby.
Hacker (criminoso) - nome alternativo para cracker
Hackers (filme) - um filme de 1995 dirigido por Iain Softley e estrelado por Angelina Jolie;
Hacker (jogo) - um jogo para computador lançado em 1985 pela Activision.
Hacker - o grande vilão da série Cyberchase.

Desambiguação